Wetzelberg ist der Name folgender Orte:

  Wetzelberg (Gemeinde Puch), Ortsteil von Puch bei Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark
  Wetzelberg (Gemeinde Waldbach-Mönichwald), Ortsteil von Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark